Nook (nook) — торговая марка устройств для чтения электронных книг и планшетных компьютеров компании Barnes & Noble.

Модели

Nook 
Nook — первое поколение устройств Nook. Книга была анонсирована 20 октября 2009 года в США и поступила в продажу 30 ноября того же года за 259 долларов.

Оригинальная версия Nook включает в себя модули Wi-Fi и 3G, E-ink-экран с диагональю 6 дюймов и маленький сенсорный экран, который служит в качестве основного устройства ввода. 21 июня 2010 года компания Barnes & Noble снизила цену до 199 долларов и анонсировала модель без 3G за 149 долларов. 26 октября 2010 года компания анонсировала Nook Color за 249 долларов. Эта версия Nook оснащена семидюймовым сенсорным LCD-экраном с разрешением 600 x 1024.

Характеристики 
Nook имеет 2 дисплея: черно-белый E-Ink и цветной сенсорный экран, используемый для навигации и ввода текста. Страницы книги перелистываются с помощью кнопок, расположенных по бокам устройства. Nook использует бесплатное AT&T 3G-соединение (только в США) или Wi-Fi для подключения к интернет-магазину или интернету.

Устройство имеет слот для карты памяти типа MicroSD и сменный аккумулятор. Аккумулятор может быть заряжен через блок питания или micro-USB 2.0 кабель. Nook имеет встроенный словарь, браузер, аудиоплеер, колонки, игры и разъём TRS (3.5 мм) для наушников.
 Процессор: ARM Samsung S3C6410.
 Операционная система: Android.

Nook Simple Touch 

Nook Simple Touch — второе поколение устройств Nook, анонсированное 10 июня 2011 года (Wi-Fi версия). Книга оснащена сенсорным экраном на основе технологии E-Ink с разрешением 800x600 (SVGA), работающим при помощи инфракрасных лучей немного выше поверхности экрана. Nook Simple Touch имеет модуль беспроводной связи Wi-Fi 802.11 b/g/n и micro-USB порт для зарядки и подключения к компьютеру.

Характеристики 
Как и ранее Nook Simple Touch предоставляет функцию LendMe, которая позволяет пользователям совместно использовать некоторые книги (в зависимости от лицензирования издателем книги). Покупателю разрешается один раз поделиться книгой с одним пользователем на срок до двух недель. Устройство может хранить около 1000 книг. Он имеет 2 ГБ внутренней памяти, из которых 1 ГБ отведён под программное обеспечение, 750 МБ — под покупки в магазине Barnes&Noble и 236 МБ — под файлы пользователя. Как и первое поколение книги устройство поддерживает карты памяти стандарта microSD и microSDHC.
 Производитель: Foxconn.
 Вес: 212 г.
 Размеры: 165 x 127 × 11,9 (мм).
 Дисплей: E-Ink Pearl, 6 дюймов (150 мм), 600 x 800 пикселей.
 Сенсорный экран: Инфракрасный.
 Интерфейсы подключения: Wi-Fi 802.11 b/g/n, USB.
 Процессор: 800 Mhz ARM Cortex-A8 TI OMAP.

Nook Simple Touch with GlowLight 
Внешне полная копия Nook Simple Touch с регулируемой светодиодной подсветкой экрана. Подсветка выполнена в виде линейки светодиодов по краям e-ink экрана, а также с помощью нанесения специального светорассеивающего покрытия на сам экран. Остальные параметры устройства остались без изменений.

Особенности обеих моделей 
Если после покупки устройства выбрать язык отличный от английского, то не удаётся наладить Wi-Fi соединение (устройство показывает — «соединение есть, интернета нет»). Поэтому, возникают трудности с регистрацией устройства на сайте производителя.

Решение таково — сделать «RESET» (то есть перезагрузить устройство) и во время загрузки зажать обе верхние клавиши перелиcтывания страниц, далее выбрать английский язык, после этого не будет проблем с подключением к интернету по Wi-Fi; можно произвести регистрацию устройства на сайте производителя и пользоваться интернетом, даже если вы сменили язык оболочки на любой доступный. Возможно, это связано с тем, что официальные продажи осуществляются в Англии и США, и таким образом компания препятствует распространению устройства на другие рынки, или это ошибка программного обеспечения, не выявленная при тестировании.

Nook Tablet

Использование дополнительных Android-приложений 
Поскольку устройство работает на модифицированной версии ОС Android, возможен запуск сторонних приложений для ОС Android после модификации встроенного программного обеспечения. В процессе модификации пользователь получает доступ с правами root, а также доступ к файловой системе устройства. Получение root-доступа лишает гарантии (однако возможен откат к исходному режиму работы устройства, после чего определить наличие на нём root-доступа невозможно).

Примечания

Ссылки 
 
 Nook Internet Magazine

Barnes & Noble
Цифровая дистрибуция